Петер Фаркаш ():
 Петер Фаркаш (1955) — угорський і німецький письменник.
 Петер Фаркаш (1968) — угорський борець, олімпійський чемпіон.

Див. також 
 Фаркаш